Вулиця Антона Чехова — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Тернопіль.

Див. також 
 Чехов Антон Павлович